A 2020-as BDO-dartsvilágbajnokság (2020 BDO World Professional Darts Championship) volt a 43. világbajnokság, melyet a British Darts Organisation rendezett meg, és 34 év után az első amelynek nem a Frimley Green-ben található Lakeside Country Club adott otthont. Az új helyszín a londoni The O2 aréna volt.

Gabriel Pascaru és Thibault Tricole az első román és francia játékosok, akik részt vettek a világbajnokságon.

A nők versenyét a japán Szuzuki Mikuru nyerte meg, a döntőben az angol Lisa Ashtont legyőzve. A férfiknál a walesi Wayne Warren lett a világbajnok.

Díjazás 

2019. december 20-án néhány nappal a torna kezdete előtt bejelentették, hogy a vártnál alacsonyabb jegyeladások miatt (csak 15%-a kelt el a jegyeknek) csökkentik a játékosok között szétosztható nyereményalapot.

Férfi

Női

Férfi

Résztvevők

1–16. helyezettek a BDO ranglistánKiemeltek az első körben
  Wesley Harms (Második kör)
  Jim Williams (Döntő)
  Richard Veenstra (Második kör)
  Dave Parletti (Első kör)
  Wayne Warren (Világbajnok)
  Nick Kenny (Első kör)
  Martijn Kleermaker (Második kör)
  Willem Mandigers (Első kör)
  Scott Mitchell (Elődöntő)
  Adam Smith-Neale (Első kör)
  Mario Vandenbogaerde (Elődöntő)
  Andy Hamilton (Második kör)
  Gary Robson (Első kör)
  David Evans (Negyeddöntő)
  Ryan Hogarth (Második kör)
  Scott Waites (Negyeddöntő)

17–24. helyzettek a BDO ranglistánElső kör

 17.  Gary Stone (Első kör)
 18.  Leighton Bennett (Első kör)
 19.  Chris Landman (Negyeddöntő)
 20.  Michael Unterbuchner (Második kör)
 21.  Dennie Olde Kalter (Második kör)
 22.  Gino Vos (Első kör)
 23.  Martin Adams (Első kör)
 24.  Sebastian Steyer (Első kör)

25–27. helyezettek a BDO ranglistánSelejtező kör

 25.  Simon Stainton (Selejtező kör)
 26.  Brian Raman (Selejtező kör)
 27.  Ross Montgomery (Selejtező kör)

World MasterSelejtező kör

 28.  John O'Shea (Selejtező kör)

Regionális kvalifikáción kijutottak listájaSelejtező kör
  Justin Thompson (Első kör)
  Andreas Harrysson (Első kör)
  Paul Hogan (Negyeddöntő)
  David Cameron (Selejtező kör)
  Gabriel Pascaru (Selejtező kör)
  Darren Herewini (Első kör)
  Joe Chaney (Selejtező kör)
  Thibault Tricole (Első kör)

Playoff kvalifikáción kijutottak listájaSelejtező kör
  Nick Fullwell (Első kör)
  Justin Hood (Első kör)
  Scott Williams (Selejtező kör)
  Ben Hazel (Második kör)

Sorsolás

Selejtező kör
Minden meccs három nyert szettig tart.

Ágrajz

Női

Résztvevők

1–8. helyezettek a BDO ranglistánKiemeltek aaz első körben
  Lisa Ashton (Döntő)
  Szuzuki Mikuru (Világbajnok)
  Aileen de Graaf (Negyeddöntő)
  Fallon Sherrock
  Deta Hedman (Első kör)
  Beau Greaves (Elődöntő)
  Anasztaszija Dobromiszlova (Negyeddöntő)
  Lorraine Winstanley (Negyeddöntő)

9–16. helyezettek a BDO ranglistánElső kör

 9.   Laura Turner (Negyeddöntő)
 10.   Maria O'Brien (Első kör)
 11.   Casey Gallagher (Első kör)
 12.   Paula Jacklin (Első kör)
 13.   Sharon Prins (Első kör)
 14.   Trina Gulliver
 15.   Tori Kewish (Első kör)
 16.   Vicky Pruim (Első kör)

Playoff kvalifikáción kijutottak listája
  Corrine Hammond (Elődöntő)
  Kirsty Hutchinson (Első kör)

Sorsolás

Ifjúsági

Jegyzetek

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság